Le mot cruz présent dans plusieurs langues romanes (comme l'espagnol et le portugais) signifie croix.

Patronyme 

 Adderlyn Cruz (1991-), coureur cycliste dominicain ;
 Adolfo Cruz (1928-), coureur cycliste espagnol ;
 Alexis Cruz (1974-), acteur américain ;
 Alfredo Cruz (1990-), coureur cycliste mexicain ;
 André Cruz (1968-), footballeur brésilien ;
 Ángel Cruz (1958-), basketteur portoricain ;
 Annie Cruz (1984-), actrice pornographique américaine ;
 Anthony Cruz (1972-), dit AZ, rappeur East Coast afro-américain ;
 Antonio Cruz (1971-), cycliste américain ;
 Bambi Cruz (1972-), danseur et rappeur français ;
 Bobby Cruz (1937-), chanteur de salsa, formant un duo avec Richie Ray ;
 Brandon Cruz (1962-), acteur et monteur américain ;
 Cameron Cruz (1975-), actrice pornographique hongroise ;
 Celia Cruz (1925-2003), chanteuse cubaine (reine de la salsa et de la guaracha) ;
 Charlie Cruz (1975-), chanteur de salsa ;
 Clarisse Cruz (1978-), athlète portugaise ;
 Cristhian Cruz (1992-), joueur d'échecs péruvien ;
 Cristóbal Cruz (1977-), boxeur mexicain ;
 Danilson da Cruz (1986-), footballeur franco-cap-verdien ;
 Emilio Cruz (1936-), coureur cycliste espagnol ;
 Ericka Cruz (1981-), modèle mexicaine ;
 Eufrosina Cruz (1979-), militante mexicaine zapotèque ;
 Filipe Cruz (1969-), entraîneur et ancien joueur angolais ;
 Francisco Cruz (1989-), basketteur mexicain ;
 Francisco Javier Cruz (1966-), footballeur mexicain ;
  (1941-), homme politique du Timor-Oriental ;
 Joaquim Cruz (1963-), athlète brésilien ;
 João Cruz (1915-1981), footballeur portugais ;
 José Guadalupe Cruz (1917-1989), auteur et éditeur mexicain de bande-dessinée ;
 José Luis Cruz (1949-20211), joueur de football international hondurien ;
  ;
 Julio Ricardo Cruz (1974-), footballeur argentin ;
 Liz Cruz, personnage fictif de la série télévisée Nip/Tuck ;
 Luis Cruz (1984-), joueur mexicain de baseball ;
 María Silva Cruz (1915-1936), républicaine espagnole fusillée par les nationalistes;
 Maria Louise Cruz connue sous le nom de scène de Sacheen Littlefeather (1946-2022), actrice et activiste américaine d'origine apache et yaqui
 Maritza Cruz, personnage de fiction de la série télévisée New York 911 ;
 Mónica Cruz (1977-), actrice espagnole, sœur de Penélope Cruz ;
 Nádia Cruz (1975-), nageuse angolaise ;
 Nelson Cruz (1980-), joueur dominicain de baseball évoluant dans le champ extérieur ;
  (1972-), joueur dominicain de baseball évoluant au poste de lanceur ;
  (1977-), athlète de fond du Cap-Vert ;
 Oswaldo Cruz (1872-1917), médecin, bactériologiste et épidémiologiste brésilien ;
 Pablo Cruz (1992-), coureur cycliste hondurien ;
 Penélope Cruz (1974-), actrice espagnole,sœur de Mónica Cruz ;
 Rafael de la Cruz Franco Ojeda (1896-1973), président du Paraguay ;
 Raymond Cruz (1981-), acteur américain ;
 Renae Cruz (1987-), actrice pornographique américaine ;
 Roberto Cruz (1941-), boxeur philippin ;
 Rogelia Cruz Martínez (1940-1968), guatémaltèque militante de gauche ;
 Soledad Cruz (1984-), actrice chilienne ;
 Steve Cruz (1963-), boxeur américain ;
 Taio Cruz (1983-), auteur-compositeur anglais ;
 Ted Cruz (1970- ), sénateur américain ; 
 Teddy Cruz (1962-), architecte américain d'origine guatémaltèque ;
 Teófilo Cruz (1942-2005), joueur de basket-ball portoricain ;
 Tomé Vera Cruz (1955-), premier ministre santoméen ;
 Valerie Cruz (1976-), actrice américaine ;
 Vinícius da Cruz de Melo Moraes (1913-1980), musicien, compositeur, chanteur, pianiste parolier et poète et diplomate brésilien ;
 Wendy Cruz (1976-), coureur cycliste dominicain ;
 Washington Cruz (1946-), archevêque ;
 Wilson Cruz (1973-), acteur américain.

Toponyme

Cruz est le nom (ou partie du nom) de plusieurs municipalités du Brésil situées dans plusieurs États :





Titres 

 Alvarez and Cruz, film américain réalisé par Vince Lozano ;

Divers 
 La cruz, une technique de capoeira qui consiste à attraper le coup de pied de son adversaire pour le faire tomber ;
 , en Espagne.

Voir aussi 
 
 
 Godoy Cruz, ville de la province de Mendoza, en Argentine
 
 

Patronyme portugais
Patronyme brésilien
Patronyme hispanique